Соревнования по прыжкам в воду на XXV летних Олимпийских играх в Барселоне прошли с 26 июля по 4 августа в муниципальном бассейне Монтжуик.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны

Результаты

Женщины

Трамплин 3 м

Вышка

Мужчины

Трамплин 3 м

Вышка

Ссылки 
 Прыжки в воду на летних Олимпийских играх 1992 года  
 Официальный олимпийский отчёт

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
1992 год в водных видах спорта
Прыжки в воду в Испании